Dhrosiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dhrosiá (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Drosiá, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar